Državno prvenstvo Slovenije v ritmični gimnastiki je vsakoletno državno tekmovanje v ritmični gimnastiki v Sloveniji. Vsako leto je organizirano s strani enega izmed slovenskih klubov v enem izmed slovenskih krajev. Največkrat je bilo organizirano v Ljubljani.

Medalistke državnih prvenstev 
Tekmovanje je organizirano že vrsto let, a je premalo podatkov za navedbo vseh medalistk.

Finali po rekvizitih

Medalistke po seštevku medalj

Reference

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran 
 Rezultati ritmične gimnastike 
 http://www.klubrg-narodnidom.si/ 

 Fédération Internationale de Gymnastique

Gimnastika
Ritmična gimnastika